Водобродка () — род жуков-водобродок из подсемейства Hydraeninae. Известно около 900 видов.

Распространение 
Встречаются повсеместно. Для СССР указывалось не менее 12 видов, на Дальнем Востоке России 2 вида (Hydraena flavomarginata и Hydraena riparia). Крупнейшая региональная фауна отмечена в Папуа — Новой Гвинее (132 вида) и на Мадагаскаре (106 видов).

Описание 
Водобродки мелкого размера (1—3 мм), удлинённой формы. Усики состоят из девяти-одиннадцати члеников со слабо выраженной четырех- или пятичлениковой булавой. Щупики (ротовые щупальца) намного длиннее усиков. Взрослые жуки растительноядные, личинки плотоядные.

Род Hydraena хорошо определяется следующими аутапоморфными характеристиками: 1) наличие лабрально-мандибулярного сцепления, 2) ментум с острым срединным выступом, 3) различные сложные сенсиллы, и 4) специализированные особенности экзокринной выделительной системы (ESDS). Современные специалисты в целом согласны с тем, что Hydraena является монофилетичным.

Голова сверху мелкопунктированная. Тазики средних и задних ног раздвинутые. В очень длинных нижнечелюстных щупиках 4 сегмента, нижнегубные щупики 3-члениковые. Лапки пятичлениковые, но иногда кажутся 3- или 4-члениковыми из их редукции. Встречаются в текучих, а также стоячих водоёмах (в озёрах и долинах рек).

Классификация 
Крупный род жуков , известно около 900 видов, но многие виды остаются неописанными. Род Hydraena был выделен в 1794 году немецким энтомологом Johann Gottlieb Kugelann (1753—1815) для вида .

<div style="height: 300px; overflow: auto; padding: 3px; border:1px solid #AAAAAA;" >

 Hydraena abbasigili Jäch, 1988 i c g
 Hydraena abdita Orchymont, 1948 i c g
 Hydraena abyssinica Régimbart, 1905 i c g
 Hydraena accurata Orchymont, 1948 i c g
 Hydraena achaica Jäch, 1995 i c g
 Hydraena acumena Perkins, 2011 i c g
 Hydraena adelbertensis Perkins, 2011 i c g
 Hydraena adrastea Orchymont, 1948 i c g
 Hydraena aethaliensis Breit, 1917 i c g
 Hydraena affirmata Perkins, 2007 i c g
 Hydraena affusa Orchymont, 1936 i c g
 Hydraena africana Kuwert, 1888 i c g
 Hydraena akameku Perkins, 2011 i c g
 Hydraena akbesiana Audisio, De Biase and Jäch, 1993 i c g
 Hydraena albai Sáinz-Cantero, 1993 i c g
 Hydraena alberti Balfour-Browne, 1950 i c g
 Hydraena alcantarana Ienistea, 1985 i c g
 Hydraena algerina Kaddouri, 1992 i c g
 Hydraena alia Orchymont, 1934 i c g
 Hydraena aliciae Jäch and Díaz, 2005 i c g
 Hydraena allomorpha Lagar and Fresneda, 1990 i c g
 Hydraena alluaudi Régimbart, 1906 i c g
 Hydraena alpicola Pretner, 1931 i c g
 Hydraena altamirensis Díaz Pazos and Garrido Gonzalez, 1993 i c g
 Hydraena altapapua Perkins, 2011 i c g
 Hydraena alternata Perkins, 1980 i c g
 Hydraena alterra Perkins, 1980 i c g
 Hydraena alticola Skale and Jäch, 2008 i c g
 Hydraena altiphila Perkins, 2011 i c g
 Hydraena amazonica Perkins, 2011 i c g
 Hydraena ambiflagellata Zwick, 1977 i c g
 Hydraena ambigua Ganglbauer, 1901 i c g
 Hydraena ambiosina Perkins, 2007 i c g
 Hydraena ambra Perkins, 2011 i c g
 Hydraena ambripes Perkins, 2011 i c g
 Hydraena ambroides Perkins, 2011 i c g
 Hydraena americana Jäch, 1993 i c g
 Hydraena amidensis Jäch, 1988 i c g
 Hydraena ampla Perkins, 2011 i c g
 Hydraena anaphora Perkins, 1980 i c g
 Hydraena anatolica Janssens, 1963 i c
 Hydraena ancylis Perkins, 1980 i c g
 Hydraena ancyrae Jäch, 1992 i c g
 Hydraena andalusa Lagar and Fresneda, 1990 i c g
 Hydraena andreinii Orchymont, 1934 i c g
 Hydraena angulicollis Notman, 1921 i c g b
 Hydraena angulosa Mulsant, 1844 i c g
 Hydraena angustata Sturm, 1836 i c g
 Hydraena anisonycha Perkins, 1980 i c g
 Hydraena antaria Perkins, 2007 i c g
 Hydraena antiatlantica Jäch, Aguilera and Hernando, 1998 i c g
 Hydraena antiochena Jäch, 1988 i c g
 Hydraena apertista Perkins, 2011 i c g
 Hydraena apexa Perkins, 2011 i c g
 Hydraena appalachicola Perkins, 1980 i c g
 Hydraena appetita Perkins, 2007 i c g
 Hydraena aquila Perkins, 2011 i c g
 Hydraena arabica Balfour-Browne, 1951 i c g
 Hydraena arachthi Ferro and Jäch, 2000 i c g
 Hydraena arcta Perkins, 2007 i c g
 Hydraena arenicola Perkins, 1980 i c g
 Hydraena argutipes Perkins, 1980 i c g
 Hydraena ariana Janssens, 1962 i c g
 Hydraena arizonica Perkins, 1980 i c g
 Hydraena armata Reitter, 1880 i c g
 Hydraena armatura Perkins, 2014 i c g
 Hydraena armeniaca Janssens, 1968 i c g
 Hydraena armipalpis Jäch and Díaz, 2000 i c g
 Hydraena armipes Rey, 1886 i c g
 Hydraena aroensis (Ferro, 1991) i c g
 Hydraena arunensis Skale and Jäch in Jäch and Skale, 2009 i c g
 Hydraena ascensa Perkins, 2007 i c g
 Hydraena assimilis Rey, 1885 i c g
 Hydraena ateneo Freitag, 2013 i c g
 Hydraena athertonica Perkins, 2007 i c g
 Hydraena atrata Desbrochers des Loges, 1891 i c g
 Hydraena atroscintilla Perkins, 2011 i c g
 Hydraena attaleiae Ferro, 1984 i c g
 Hydraena audisioi Jäch, 1992 i c g
 Hydraena aulaarta Perkins, 2011 i c g
 Hydraena aurita Jäch, 1988 i c g
 Hydraena australica Zwick, 1977 i c g
 Hydraena australula Perkins, 2007 i c g
 Hydraena austrobesa Perkins, 2011 i c g
 Hydraena avuncula Jäch, 1988 i c g
 Hydraena bacchusi Perkins, 2011 i c g
 Hydraena bactriana Janssens, 1962 i c g
 Hydraena bakriensis Skale and Jäch, 2011 i c g
 Hydraena balearica Orchymont, 1930 i c g
 Hydraena balfourbrownei Bameul, 1986 i c g
 Hydraena balkei Perkins, 2011 i c g
 Hydraena balli Orchymont, 1940 i c g
 Hydraena barbipes Zwick, 1977 i c g
 Hydraena barricula Perkins, 1980 i c g
 Hydraena barrosi Orchymont, 1934 i c g
 Hydraena bedeli Berthélemy, 1992 i c g
 Hydraena belgica Orchymont, 1930 i c g
 Hydraena beniensis Perkins, 2011 i c g
 Hydraena benjaminus Jäch and Díaz, 2006 i c g
 Hydraena bensae Ganglbauer, 1901 i c g
 Hydraena bergeri (Janssens, 1972) i c g
 Hydraena berthelemyana Jäch, Díaz and Dia in Jäch, Dia and Díaz, 2006 i c g
 Hydraena berytus Jäch, 1986 i c g
 Hydraena beyarslani Jäch, 1988 i c g
 Hydraena bicarina Perkins, 2014 i c g
 Hydraena bicarinova Perkins, 2011 i c g
 Hydraena bicolorata Jäch, 1997 i c g
 Hydraena bicuspidata Ganglbauer, 1901 i c g
 Hydraena bidefensa Perkins, 2007 i c g
 Hydraena bifunda Perkins, 2011 i c g
 Hydraena bihamata Champion, 1920 i c g
 Hydraena biimpressa Perkins, 2007 i c g
 Hydraena billi Zwick, 1977 i c g
 Hydraena bilobata Jäch and Díaz, 1998 i c g
 Hydraena biltoni Jäch and Díaz, 2012 i c g
 Hydraena bimagua Jäch, 1986 i c g
 Hydraena birendra Skale and Jäch in Jäch and Skale, 2009 i c g
 Hydraena biseptosa Perkins, 2014 i c g
 Hydraena bispinosa Pu, 1951 i c g
 Hydraena bisulcata Rey, 1884 i c g
 Hydraena bitruncata Orchymont, 1934 i c g
 Hydraena bituberculata Perkins, 1980 i c g
 Hydraena biundulata Perkins, 2011 i c g
 Hydraena blackburni Zaitzev, 1908 i c g
 Hydraena bodemeyeri Jäch and Díaz, 2001 i c g
 Hydraena boetcheri Orchymont, 1932 i c g
 Hydraena bolivari Orchymont, 1936 i c g
 Hydraena boliviana Perkins, 2011 i c g
 Hydraena bononiensis Binaghi, 1960 i c g
 Hydraena borbonica Fairmaire, 1898 i c g
 Hydraena bosnica Apfelbeck, 1909 i c g
 Hydraena brachymera Orchymont, 1936 i c g
 Hydraena bractea Perkins, 1980 i c g
 Hydraena bractoides Perkins, 1980 i c g
 Hydraena brahmin Perkins, 2011 i c g
 Hydraena breedlovei Perkins, 1980 i c g
 Hydraena brevis Sharp, 1882 i c g
 Hydraena britteni Joy, 1907 i c g
 Hydraena brittoni Zwick, 1977 i c g
 Hydraena bromleyae Jäch, 1986 i c g
 Hydraena browni Perkins, 1980 i c g
 Hydraena bubulla Perkins, 2011 i c g
 Hydraena bulgarica Breit, 1916 i c g
 Hydraena buloba Perkins, 2011 i c g
 Hydraena buquintana Perkins, 2011 i c g
 Hydraena buschietanni Freitag, 2021 i c g
 Hydraena buscintilla Perkins, 2011 i c g
 Hydraena busuanga Freitag and Jäch, 2007 i c g
 Hydraena calcarifera Janssens, 1959 i c g
 Hydraena californica Perkins, 1980 i c g
 Hydraena campbelli Perkins, 1980 i c g
 Hydraena canakcioglui Janssens, 1965 i c g
 Hydraena canticacollis Perkins, 1980 i c g
 Hydraena capacis Perkins, 2007 i c g
 Hydraena capensis Perkins, 2014 i c g
 Hydraena capetribensis Perkins, 2007 i c g
 Hydraena cappadocica Jäch, 1988 i c g
 Hydraena caprivica Perkins, 2014 i c g
 Hydraena capta Orchymont, 1936 i c g
 Hydraena carbonaria Kiesenwetter, 1849 i c g
 Hydraena carica Jäch, 1988 i c g
 Hydraena carinocisiva Perkins, 2011 i c g
 Hydraena carinulata Rey, 1886 i c g
 Hydraena carmellita Perkins, 2011 i c g
 Hydraena carniolica Pretner, 1970 i c g
 Hydraena castanea Deane, 1937 i c g
 Hydraena castanescens Freitag and Jäch, 2007 i c g
 Hydraena cata Orchymont, 1936 i c g
 Hydraena catalonica Fresneda, Aguilera and Hernando, 1994 i c g
 Hydraena catherinae Bameul and Jäch, 2001 i c g
 Hydraena caucasica Kuwert, 1888 i c g
 Hydraena cavifrons Perkins, 2011 i c g
 Hydraena cephalleniaca Jäch, 1985 i c g
 Hydraena cervisophila Jäch, 1992 i c g
 Hydraena challeti Perkins, 2011 i c g
 Hydraena cheesmanae Perkins, 2011 i c g
 Hydraena chenae Pu, 1951 i c g
 Hydraena chersonesica Jäch, Díaz and Przewozny, 2007 i c g
 Hydraena cherylbarrae Perkins, 2011 i c g
 Hydraena chiapa Perkins, 1980 i c g
 Hydraena chiesai Janssens, 1965 i c g
 Hydraena chifengi Jäch and Díaz, 1999 i c g
 Hydraena chobauti Guillebeau, 1896 i c g
 Hydraena christinae Audisio, De Biase and Jäch, 1996 i c g
 Hydraena christoferi Jäch and Díaz, 2005 i c g
 Hydraena ciliciensis Jäch, 1988 i c g
 Hydraena circulata Perkins, 1980 i c g b
 Hydraena cirrata Champion, 1920 i c g
 Hydraena clarinis Perkins, 2011 i c g
 Hydraena claudia Freitag and Jäch, 2007 i c g
 Hydraena clavicula Perkins, 2014 i c g
 Hydraena clavigera Zwick, 1977 i c g
 Hydraena clemens Jäch and Díaz, 2006 i c g
 Hydraena clinodorsa Perkins, 2011 i c g
 Hydraena clystera Perkins, 2011 i c g
 Hydraena cochabamba Perkins, 2011 i c g
 Hydraena colchica Janssens, 1963 i c g
 Hydraena colombiana Perkins, 1980 i c g
 Hydraena colorata Perkins, 2011 i c g
 Hydraena colymba Perkins, 1980 i c g
 Hydraena compressipilis Jäch and Díaz, 1998 i c g
 Hydraena concepcionica Perkins, 2011 i c g
 Hydraena concinna Orchymont, 1932 i c g
 Hydraena confluenta Perkins, 2011 i c g
 Hydraena confusa Pu, 1951 i c g
 Hydraena connexa Orchymont, 1932 i c g
 Hydraena converga Perkins, 2007 i c g
 Hydraena coomani Orchymont, 1932 i c g
 Hydraena cooperi Balfour-Browne, 1954 i c g
 Hydraena cooperoides Perkins, 2014 i c g
 Hydraena copulata Perkins, 2011 i c g
 Hydraena cordata Schaufuss, 1883 i c g
 Hydraena cordiformis Jäch and Díaz, 2000 i c g
 Hydraena cordispina Perkins, 2011 i c g
 Hydraena corinna Orchymont, 1936 i c g
 Hydraena cornelli Jäch and Díaz, 1998 i c g
 Hydraena corrugis Orchymont, 1934 i c g
 Hydraena coryleti Jäch, 1992 i c g
 Hydraena costiniceps Perkins, 1980 i c g
 Hydraena crepidoptera Jäch, 1992 i c g
 Hydraena cristatigena Jäch and Díaz, 2000 i c g
 Hydraena croatica Kuwert, 1888 i c g
 Hydraena cryptostoma Jäch, 1992 i c g
 Hydraena crystallina Perkins, 1980 i c g
 Hydraena cubista Perkins, 2007 i c g
 Hydraena cultrata Perkins, 2007 i c g
 Hydraena cunicula Perkins, 2011 i c g
 Hydraena cunninghamensis Perkins, 2007 i c g
 Hydraena curta Kiesenwetter, 1849 i c g
 Hydraena curtipalpis Jäch and Díaz, 1998 i c g
 Hydraena curvipes Jäch and Díaz, 2012 i c g
 Hydraena curvosa Perkins, 2011 i c g
 Hydraena cuspidicollis Perkins, 1980 i c g
 Hydraena cyclops Jäch and Díaz, 2000 i c g
 Hydraena cygnus Zwick, 1977 i c g
 Hydraena czernohorskyi Müller, 1911 i c g
 Hydraena dalmatina Ganglbauer, 1901 i c g
 Hydraena damascena Pic, 1910 i c g
 Hydraena dariensis Perkins, 2011 i c g
 Hydraena darwini Perkins, 2007 i c g
 Hydraena d-concava Perkins, 2011 i c g
 Hydraena d-destina Perkins, 1980 i c g
 Hydraena debeckeri (Janssens, 1972) i c g
 Hydraena decepta Perkins, 2011 i c g
 Hydraena decipiens Zwick, 1977 i c g
 Hydraena decolor Sainte-Claire Deville, 1903 i c g
 Hydraena decui Spangler, 1980 i c g
 Hydraena delia Balfour-Browne, 1978 i c g
 Hydraena deliquesca Perkins, 2007 i c g
 Hydraena delvasi Delgado and Collantes, 1996 i c g
 Hydraena densa Fauvel, 1883 i c g
 Hydraena dentipalpis Reitter, 1888 i c g
 Hydraena dentipes Germar, 1824 i c g
 Hydraena devillei Ganglbauer, 1901 i c g
 Hydraena devincta Orchymont, 1940 i c g
 Hydraena diadema Perkins, 2011 i c g
 Hydraena diazi Trizzino, Jäch and Ribera in Trizzino, Jäch, Audisio and Rivera, 2011 i c g
 Hydraena diffusa Perkins, 2011 i c g
 Hydraena dilutipes Fairmaire, 1898 i c g
 Hydraena dimorpha Orchymont, 1922 i c g
 Hydraena dinosaurophila Jäch, 1994 i c g
 Hydraena discicollis Fairmaire, 1898 i c g
 Hydraena discreta Ganglbauer, 1904 i c g
 Hydraena disparamera Perkins, 2007 i c g
 Hydraena dochula Skale and Jäch in Jäch and Skale, 2009 i c g
 Hydraena dolichogaster Janssens, 1965 i c g
 Hydraena dorrigoensis Perkins, 2007 i c g
 Hydraena draconisaurati Jäch and Díaz, 2005 i c g
 Hydraena dudgeoni Perkins, 2011 i c g
 Hydraena duodecimata Perkins, 2014 i c g
 Hydraena duohamata Perkins, 2011 i c g
 Hydraena ebriimadli Jäch, 1988 i c g
 Hydraena ecuadormica Perkins, 2011 i c g
 Hydraena egoni Jäch, 1986 i c g
 Hydraena eichleri Orchymont, 1937 i c g
 Hydraena einsteini Perkins, 2011 i c g
 Hydraena elephanta Perkins, 2014 i c g
 Hydraena elisabethae Jäch, 1992 i c g
 Hydraena eliya Jäch, 1982 i c g
 Hydraena emarginata Rey, 1885 i c g
 Hydraena emineae Jäch and Kasapoglu, 2006 i c g
 Hydraena epeirosi Ferro, 1985 i c g
 Hydraena errina Orchymont, 1948 i c g
 Hydraena erythraea Régimbart, 1905 i c g
 Hydraena eryx Orchymont, 1948 i c g
 Hydraena esquinita Brojer and Jäch, 2011 i c g
 Hydraena essentia Perkins, 2011 i c g
 Hydraena euboia Jäch & Díaz, 2016
 Hydraena eucnemis Janssens, 1970 i c g
 Hydraena evanescens Rey, 1884 i c g
 Hydraena evansi Balfour-Browne, 1945 i c g
 Hydraena exarata Kiesenwetter, 1866 i c g
 Hydraena exasperata Orchymont, 1935 i c g
 Hydraena excisa Kiesenwetter, 1849 i c g
 Hydraena exhalista Perkins, 2011 i c g
 Hydraena exilipes Perkins, 1980 i c g
 Hydraena expedita Skale and Jäch in Jäch and Skale, 2009 i c g
 Hydraena explanata Pic, 1905 i c g
 Hydraena extorris Zwick, 1977 i c g
 Hydraena falcata Jäch, 1992 i c g
 Hydraena farsensis Skale and Jäch, 2011 i c g
 Hydraena fasciata Perkins, 2011 i c g
 Hydraena fascinata Perkins, 2011 i c g
 Hydraena fasciola Perkins, 2011 i c g
 Hydraena fasciolata Perkins, 2011 i c g
 Hydraena fasciopaca Perkins, 2011 i c g
 Hydraena favulosa Perkins, 2014 i c g
 Hydraena fenestella Perkins, 2011 i c g
 Hydraena ferethula Perkins, 2007 i c g
 Hydraena feryi Skale and Jäch, 2011 i c g
 Hydraena feuerborni Orchymont, 1932 i c g
 Hydraena fijiensis Balfour-Browne, 1945 i c g
 Hydraena filum Sahlberg, 1908 i c g
 Hydraena finita Orchymont, 1943 i c g
 Hydraena finki Skale and Jäch in Jäch and Skale, 2009 i c g
 Hydraena finniganensis Perkins, 2007 i c g
 Hydraena fiorii Porta, 1899 i c g
 Hydraena fischeri Schönmann, 1991 i c g
 Hydraena flagella Perkins, 2011 i c g
 Hydraena fluvicola (Perkins, 1980) i c g
 Hydraena foliobba Perkins, 2011 i c g
 Hydraena fontana Orchymont, 1932 i c g
 Hydraena fontiscarsavii (Jäch, 1988) i c g
 Hydraena formosapala Perkins, 2011 i c g
 Hydraena formula Orchymont, 1932 i c g
 Hydraena forticollis Perkins, 2007 i c g
 Hydraena fosterorum Trizzino, Jäch and Ribera in Trizzino, Jäch, Audisio and Rivera, 2011 i c g
 Hydraena franklyni Deler-Hernández and Delgado, 2012 i c g
 Hydraena freitagi Skale and Jäch in Jäch and Skale, 2009 i c g
 Hydraena frenzeli Skale and Jäch, 2008 i c g
 Hydraena fritzi Jäch, 1992 i c g
 Hydraena frondsicola (Perkins, 1980) i c g
 Hydraena funda Perkins, 2011 i c g
 Hydraena fundacta Perkins, 2011 i c g
 Hydraena fundaequalis Perkins, 2007 i c g
 Hydraena fundapta Perkins, 2011 i c g
 Hydraena fundarca Perkins, 2011 i c g
 Hydraena fundata Perkins, 2007 i c g
 Hydraena fundextra Perkins, 2011 i c g
 Hydraena furthi Jäch, 1982 i c g
 Hydraena gaditana Lagar and Fresneda, 1990 i c g
 Hydraena galatica Janssens, 1970 i c g
 Hydraena galea Perkins, 2011 i c g
 Hydraena gavarrensis Jäch, Díaz and Martinoy, 2005 i c g
 Hydraena geminya Perkins, 1980 i c g
 Hydraena genumorpha Perkins, 2014 i c g
 Hydraena georgiadesi Orchymont, 1931 i c g
 Hydraena geraldneuhauseri Jäch and Díaz, 2006 i c g
 Hydraena germaini Orchymont, 1923 i c g
 Hydraena glassmani Jäch, 1986 i c g
 Hydraena gnatella Orchymont, 1945 i c g
 Hydraena gnatelloides Orchymont, 1945 i c g
 Hydraena gracilidelphis Trizzino, Valladares, Garrido and Audisio, 2012 i c g
 Hydraena gracilis Germar, 1824 i c g
 Hydraena graciloides (Jäch, 1988) i c g
 Hydraena grandis Reitter, 1885 i c g
 Hydraena graphica Orchymont, 1931 i c g
 Hydraena grata Orchymont, 1944 i c g
 Hydraena gregalis Orchymont, 1944 i c g
 Hydraena gressa Orchymont, 1944 i c g
 Hydraena griphus Orchymont, 1944 i c g
 Hydraena grouvellei Orchymont, 1923 i c g
 Hydraena grueberi Skale and Jäch in Jäch and Skale, 2009 i c g
 Hydraena guadelupensis Orchymont, 1923 i c g
 Hydraena guangxiensis Jäch and Díaz, 2005 i c g
 Hydraena guatemala Perkins, 1980 i c g
 Hydraena guentheri Jäch, 1992 i c g
 Hydraena guilin Jäch and Díaz, 2005 i c g
 Hydraena gynaephila Jäch, 1997 i c g
 Hydraena habitiva Perkins, 2014 i c g
 Hydraena hainzi Jäch, 1988 i c g
 Hydraena haitensis Perkins, 1980 i c g
 Hydraena hajeki Skale and Jäch, 2011 i c g
 Hydraena hamifera Zwick, 1977 i c g
 Hydraena hansreuteri Jäch and Díaz, 2005 i c g
 Hydraena hayashii Jäch and Díaz, 2012 i c g
 Hydraena helena Orchymont, 1929 i c g
 Hydraena hendrichi Jäch, Díaz and Skale, 2013 i c g
 Hydraena hera Jäch & Díaz, 2016
 Hydraena hernandoi Fresneda and Lagar, 1990 i c g
 Hydraena herzogestella Perkins, 2011 i c g
 Hydraena heterogyna Bedel, 1898 i c g
 Hydraena hiekei Jäch, 1992 i c g
 Hydraena hillaryi Skale and Jäch in Jäch and Skale, 2009 i c g
 Hydraena hintoni Perkins, 2011 i c g
 Hydraena hispanica Ganglbauer, 1901 i c g
 Hydraena holdhausi Pretner, 1929 i c g
 Hydraena hornabrooki Perkins, 2011 i c g
 Hydraena hortensis Jäch and Díaz, 2000 i c g
 Hydraena hosiwergi Freitag and Jäch, 2007 i c g
 Hydraena hosseinieorum Bilton and Jäch, 1998 i c g
 Hydraena huangshanensis Jäch and Díaz, 2005 i c g
 Hydraena huitongensis Jäch and Díaz, 2005 i c g
 Hydraena humanica Perkins, 2014 i c g
 Hydraena hunanensis Pu, 1951 i c g
 Hydraena hungarica Rey, 1884 i c g
 Hydraena huonica Perkins, 2011 i c g
 Hydraena hyalina Perkins, 1980 i c g
 Hydraena hynesi Zwick, 1977 i c g
 Hydraena hypipamee Perkins, 2007 i c g
 Hydraena ibalimi Perkins, 2011 i c g
 Hydraena iberica Orchymont, 1936 i c g
 Hydraena idema Perkins, 2011 i c g
 Hydraena iheya Jäch and Díaz, 1999 i c g
 Hydraena ilamensis Skale and Jäch in Jäch and Skale, 2009 i c g
 Hydraena ilica Jäch, 1994 i c g
 Hydraena imbria Jäch and Díaz, 2001 i c g
 Hydraena impala Perkins, 2011 i c g
 Hydraena imperatrix Kniz, 1919 i c g
 Hydraena impercepta Zwick, 1977 i c g
 Hydraena impressicollis Fairmaire, 1898 i c g
 Hydraena inancala Perkins, 2007 i c g
 Hydraena inapicipalpis Pic, 1918 i c g
 Hydraena incisiva Perkins, 2011 i c g
 Hydraena incista Perkins, 2011 i c g
 Hydraena incurva Orchymont, 1932 i c g
 Hydraena indiana Jäch, 1994 i c g
 Hydraena indica Orchymont, 1920 i c g
 Hydraena infoveola Perkins, 2011 i c g
 Hydraena ingens (Perkins, 1980) i c g
 Hydraena inhalista Perkins, 2011 i c g
 Hydraena injectiva Perkins, 2014 i c g
 Hydraena innuda Perkins, 2007 i c g
 Hydraena inopinata Jäch and Díaz, 1998 i c g
 Hydraena inplacopaca Perkins, 2011 i c g
 Hydraena insandalia Perkins, 2011 i c g
 Hydraena insita Orchymont, 1932 i c g
 Hydraena insolita Orchymont, 1932 i c g
 Hydraena insularis Orchymont, 1945 i c g
 Hydraena integra Pretner, 1931 i c g
 Hydraena intensa Perkins, 2011 i c g
 Hydraena intermedia Rosenhauer, 1847 i c g
 Hydraena intraangulata Perkins, 2007 i c g
 Hydraena inusta Orchymont, 1932 i c g
 Hydraena invicta Perkins, 2007 i c g
 Hydraena iriomotensis Jäch and Díaz, 1999 i c g
 Hydraena isabelae Castro and Herrera, 2001 i c g
 Hydraena isolinae Jäch and Díaz, 1998 i c g
 Hydraena ispirensis Kasapoglu, Jäch and Skale, 2010 i c g
 Hydraena iterata Orchymont, 1948 i c g
 Hydraena jacobsoni Orchymont, 1932 i c g
 Hydraena jaechiana (Audisio and De Biase, 1990) i c g
 Hydraena jaegeri Skale and Jäch in Jäch and Skale, 2009 i c g
 Hydraena jailensis Breit, 1917 i c g
 Hydraena janczyki Jäch, 1992 i c g
 Hydraena janeceki Jäch, 1987 i c g
 Hydraena janssensi Nilsson, 2001 i c g
 Hydraena jengi Jäch and Díaz, 1998 i c g
 Hydraena jilanzhui Jäch and Díaz, 2005 i c g
 Hydraena jivaro Perkins, 1980 i c g
 Hydraena johncoltranei Perkins, 2011 i c g
 Hydraena jubilata Perkins, 2011 i c g
 Hydraena kadowakii Jäch and Díaz, 2012 i c g
 Hydraena kakadu Perkins, 2007 i c g
 Hydraena kamitei Jäch and Díaz, 2012 i c g
 Hydraena karinkukolae Jäch, 1989 i c g
 Hydraena karmai Skale and Jäch in Jäch and Skale, 2009 i c g
 Hydraena kasyi Jäch, 1992 i c g
 Hydraena kaufmanni Ganglbauer, 1901 i c g
 Hydraena kellymilleri Perkins, 2011 i c g
 Hydraena khnzoriani Janssens, 1968 i c g
 Hydraena kilimandjarensis Régimbart, 1906 i c g
 Hydraena kitayamai Jäch and Díaz, 2012 i c g
 Hydraena knischi Orchymont, 1928 i c g
 Hydraena kocheri Berthélemy, 1992 i c g
 Hydraena kodadai Freitag and Jäch, 2007 i c g
 Hydraena koje Perkins, 2011 i c g
 Hydraena koma Perkins, 2011 i c g
 Hydraena krasnodarensis Jäch and Díaz, 2006 i c g
 Hydraena kroumiriana Kaddouri, 1992 i c g
 Hydraena kucinici Micetic Stankovic and Jäch, 2012 i c g
 Hydraena kuehnelti Jäch, 1989 i c g
 Hydraena kurdistanica Jäch, 1988 i c g
 Hydraena kwangsiensis Pu, 1951 i c g
 Hydraena labropaca Perkins, 2011 i c g
 Hydraena lagamba Brojer and Jäch, 2011 i c g
 Hydraena lapidicola Kiesenwetter, 1849 i c g
 Hydraena lapissectilis Jäch, 1992 i c g
 Hydraena larissae Jäch and Díaz, 2000 i c g
 Hydraena larsoni Perkins, 2007 i c g
 Hydraena lascrucensis Brojer and Jäch, 2011 i c g
 Hydraena lassulipes Perkins, 2011 i c g
 Hydraena latebricola Jäch, 1986 i c g
 Hydraena latisoror Perkins, 2007 i c g
 Hydraena lazica Janssens, 1963 i c g
 Hydraena leechi Perkins, 1980 i c g
 Hydraena leei Jäch and Díaz, 1998 i c g
 Hydraena legorskyi Jäch and Brojer, 2012 i c g
 Hydraena lehmanni Jäch and Díaz, 2005 i c g
 Hydraena leonhardi Breit, 1916 i c g
 Hydraena leprieuri Sainte-Claire Deville, 1905 i c g
 Hydraena levantina Sahlberg, 1908 i c g
 Hydraena ligulipes Jäch, 1988 i c g
 Hydraena lilianae Perkins, 2011 i c g
 Hydraena limbobesa Perkins, 2011 i c g
 Hydraena limpidicollis Perkins, 1980 i c g
 Hydraena liriope Orchymont, 1943 i c g
 Hydraena longicollis Sharp, 1882 i c g
 Hydraena loripes Perkins, 2011 i c g
 Hydraena lotti Bilton, 2013 i c g
 Hydraena lucasi Lagar, 1984 i c g
 Hydraena lucernae Zwick, 1977 i c g
 Hydraena ludovicae Orchymont, 1931 i c g
 Hydraena luminicollis Perkins, 2007 i c g
 Hydraena luridipennis MacLeay, 1873 i c g
 Hydraena lusitana (Berthélemy in Berthélemy and Whytton Da Terra, 1977) i c g
 Hydraena lycia Jäch, 1988 i c g
 Hydraena macedonica Orchymont, 1931 i c g
 Hydraena maculicollis Champion, 1920 i c g
 Hydraena maculopala Perkins, 2011 i c g
 Hydraena madronensis Castor, García and Ferreras, 2000 i c g
 Hydraena magna Pu, 1951 i c g
 Hydraena magnessa Jäch, 1997 i c g
 Hydraena magnetica Zwick, 1977 i c g
 Hydraena mahensis Scott, 1913 i c g
 Hydraena malagricola Jäch and Díaz, 2012 i c g
 Hydraena malickyi Jäch, 1989 i c g
 Hydraena malkini Perkins, 1980 i c g
 Hydraena manabica Perkins, 2011 i c g
 Hydraena manaslu Skale and Jäch in Jäch and Skale, 2009 i c g
 Hydraena manfredjaechi Delgado and Soler, 1991 i c g
 Hydraena manguao Freitag and Jäch, 2007 i c g
 Hydraena manulea Perkins, 2011 i c g
 Hydraena manuloides Perkins, 2011 i c g
 Hydraena marawaka Perkins, 2011 i c g
 Hydraena marcosae Aguilera, Hernando and Ribera, 1997 i c g
 Hydraena marginicollis Kiesenwetter, 1849 i c g
 Hydraena mariannae Jäch, 1992 i c g
 Hydraena marinae Castro, 2003 i c g
 Hydraena martensi Skale and Jäch in Jäch and Skale, 2009 i c g
 Hydraena martinschoepfi Jäch and Díaz, 2005 i c g
 Hydraena maryae Jäch & Delgado, 2016
 Hydraena masatakai Jäch and Díaz, 2003 i c g
 Hydraena matyoti Jäch & Delgado, 2016
 Hydraena maureenae Perkins, 1980 i c g
 Hydraena mauriciogarciai Perkins, 2011 i c g
 Hydraena mazamitla Perkins, 1980 i c g
 Hydraena mecai Millán and Aguilera, 2000 i c g
 Hydraena melas Dalla Torre, 1877 i c g
 Hydraena mercuriala Perkins, 2011 i c g
 Hydraena meschniggi Pretner, 1929 i c g
 Hydraena metzeni Perkins, 2007 i c g
 Hydraena mexicana Perkins, 1980 i c g
 Hydraena mianminica Perkins, 2011 i c g
 Hydraena michaelbalkei Jäch, Díaz and Skale, 2013 i c g
 Hydraena mignymixys Perkins, 1980 i c g
 Hydraena millerorum Perkins, 2007 i c g
 Hydraena miniretia Perkins, 2007 i c g
 Hydraena mintrita Perkins, 2011 i c g
 Hydraena mitchellensis Perkins, 2007 i c g
 Hydraena miyatakei Satô, 1959 i c g
 =Hydraena flavomarginata Shatrovskiy, 1989
 Hydraena modili Jäch, 1988 i c g
 Hydraena monikae Jäch and Díaz, 2000 i c g
 Hydraena monscassius Jäch, 1988 i c g
 Hydraena monstruosipes Ferro, 1986 i c g
 Hydraena monteithi Perkins, 2007 i c g
 Hydraena morio Kiesenwetter, 1849 i c g
 Hydraena motzfeldi Skale and Jäch, 2011 i c g
 Hydraena mouzaiensis Sainte-Claire Deville, 1909 i c g
 Hydraena mpumalanga Perkins, 2014 i c g
 Hydraena muelleri Pretner, 1931 i c g
 Hydraena muezziginea Jäch, 1988 i c g
 Hydraena multiloba Perkins, 2011 i c g
 Hydraena multimurata Perkins, 2014 i c g
 Hydraena multispina Perkins, 2011 i c g
 Hydraena mylasae Jäch, 1992 i c g
 Hydraena namiae Jäch & Díaz, 2016
 Hydraena namibiensis Perkins, 2014 i c g
 Hydraena nanocolorata Perkins, 2011 i c g
 Hydraena nanopala Perkins, 2011 i c g
 Hydraena nanoscintilla Perkins, 2011 i c g
 Hydraena natiforma Perkins, 2014 i c g
 Hydraena neblina Perkins, 2011 i c g
 Hydraena nelsonmandelai Makhan, 2008 i c g
 Hydraena neoaccurata Perkins, 2014 i c g
 Hydraena nevermanni Perkins, 1980 i c g
 Hydraena newtoni Perkins, 1980 i c g
 Hydraena nielshaggei Freitag and Jäch, 2007 i c g
 Hydraena nigra Hatch, 1965 i c g
 Hydraena nigrita Germar, 1824 i c g
 Hydraena nike Jäch, 1995 i c g
 Hydraena nilguenae (Jäch, 1988) i c g
 Hydraena nitidimenta Perkins, 2011 i c g
 Hydraena nivalis Jäch, 1992 i c g
 Hydraena nomenipes Perkins, 2014 i c g
 Hydraena notsui Satô, 1978 i c g
 Hydraena novacula Perkins, 2011 i c g
 Hydraena numidica Sainte-Claire Deville, 1905 i c g
 Hydraena nurabadensis Skale and Jäch, 2011 i c g
 Hydraena nuratauensis Jäch, 1994 i c g
 Hydraena oaxaca Perkins, 1980 i c g
 Hydraena oblio Perkins, 1980 i c g
 Hydraena occidentalis Perkins, 1980 i c g
 Hydraena occitana (Audisio and De Biase, 1995) i c g
 Hydraena okapa Perkins, 2011 i c g
 Hydraena okinawensis Jäch and Díaz, 1999 i c g
 Hydraena olidipastoris Jäch, 1988 i c g
 Hydraena ollopa Perkins, 2011 i c g
 Hydraena optica Jäch and Díaz, 2012 i c g
 Hydraena orchis Jäch and Díaz, 1998 i c g
 Hydraena orcula Perkins, 1980 i c g
 Hydraena ordishi Delgado and Palma, 1997 i c g
 Hydraena orientalis Breit, 1916 i c g
 Hydraena ortali Jäch, 1986 i c g
 Hydraena orthosia Jäch, Díaz and Dia in Jäch, Dia and Díaz, 2006 i c g
 Hydraena otiarca Perkins, 2011 i c g
 Hydraena ovata Janssens, 1961 i c g
 Hydraena owenobesa Perkins, 2011 i c g
 Hydraena oxiana Janssens, 1974 i c g
 Hydraena ozarkensis Perkins, 1980 i c g
 Hydraena pachyptera Apfelbeck, 1909 i c g
 Hydraena pacifica Perkins, 1980 i c g
 Hydraena pacificica Perkins, 2011 i c g
 Hydraena paeminosa Perkins, 1980 i c g
 Hydraena pagaluensis Hernando and Ribera, 2001 i c g
 Hydraena paganettii Ganglbauer, 1901 i c g
 Hydraena pajarita Brojer and Jäch, 2011 i c g
 Hydraena pakistanica Jäch, 1992 i c g
 Hydraena pala Perkins, 2011 i c g
 Hydraena palamita Perkins, 2011 i c g
 Hydraena palawanensis Freitag and Jäch, 2007 i c g
 Hydraena pallidula Sainte-Claire Deville, 1909 i c g
 Hydraena palustris Erichson, 1837 i c g
 Hydraena pamirica Jäch, 1992 i c g
 Hydraena pamphylia Jäch and Díaz, 2001 i c g
 Hydraena pangaei Jäch, 1992 i c g
 Hydraena pantanalensis Perkins, 2011 i c g
 Hydraena paraguayensis Janssens, 1972 i c g
 Hydraena parciplumea Perkins, 2007 i c g
 Hydraena particeps Perkins, 1980 i c g
 Hydraena parva Zwick, 1977 i c g
 Hydraena parysatis Janssens, 1981 i c g
 Hydraena paucistriata Jäch and Díaz, 2000 i c g
 Hydraena paulmoritz Jäch, Díaz and Skale, 2013 i c g
 Hydraena pavicula Perkins, 1980 i c g
 Hydraena paxillipes Perkins, 2011 i c g
 Hydraena peckorum Perkins, 2011 i c g
 Hydraena pectenata Perkins, 2011 i c g
 Hydraena pedroaguilerai Perkins, 2011 i c g
 Hydraena pegopyga Perkins, 2011 i c g
 Hydraena pelops Jäch, 1995 i c g
 Hydraena pennsylvanica Kiesenwetter, 1849 b
 Hydraena pensylvanica Kiesenwetter, 1849 i c g
 Hydraena penultimata Perkins, 2011 i c g
 Hydraena perkinsi Spangler, 1980 i c g
 Hydraena perlonga Balfour-Browne, 1950 i c g
 Hydraena perpunctata Perkins, 2011 i c g
 Hydraena persica Janssens, 1981 i c g
 Hydraena pertransversa Perkins, 2011 i c g
 Hydraena peru Perkins, 1980 i c g
 Hydraena pesici Skale and Jäch, 2011 i c g
 Hydraena petila Perkins, 1980 i c g
 Hydraena phainops Perkins, 2011 i c g
 Hydraena phallerata Orchymont, 1944 i c g
 Hydraena phallica Orchymont, 1930 i c g
 Hydraena phassilyi Orchymont, 1931 i c g
 Hydraena philippi Jäch and Díaz, 2005 i c g
 Hydraena philyra Orchymont, 1944 i c g
 Hydraena phoenicia Jäch, Díaz and Dia in Jäch, Dia and Díaz, 2006 i c g
 Hydraena photogenica Perkins, 2011 i c g
 Hydraena pici Sainte-Claire Deville, 1905 i c g
 Hydraena picula Perkins, 2011 i c g
 Hydraena pilimera Brojer and Jäch, 2011 i c g
 Hydraena pilipes Zwick, 1977 i c g
 Hydraena pilulambra Perkins, 2011 i c g
 Hydraena pindica Janssens, 1965 i c g
 Hydraena pisciforma Perkins, 2014 i c g
 Hydraena planata Kiesenwetter, 1849 i c g
 Hydraena plastica Orchymont, 1943 i c g
 Hydraena platycnemis Jäch, 1988 i c g
 Hydraena platynaspis Jäch, 1988 i c g
 Hydraena platysoma Janssens, 1968 i c g
 Hydraena plaumanni Orchymont, 1937 i c g
 Hydraena plumipes Rey, 1886 i c g
 Hydraena pluralticola Perkins, 2011 i c g
 Hydraena plurifurcata Jäch and Díaz, 1998 i c g
 Hydraena polita Kiesenwetter, 1849 i c g
 Hydraena pontequula Perkins, 1980 i c g
 Hydraena pontica Janssens, 1963 i c g
 Hydraena porchi Perkins, 2007 i c g
 Hydraena porcula Jäch and Díaz, 1998 i c g
 Hydraena praetermissa Jäch, 1987 i c g
 Hydraena premordica Perkins, 1980 i c g
 Hydraena pretneri Chiesa, 1927 i c g
 Hydraena prieto Perkins, 1980 i c g
 Hydraena princeps Fauvel, 1903 i c g
 Hydraena processa Perkins, 2011 i c g
 Hydraena producta Mulsant and Rey, 1852 i c g
 Hydraena proesei Skale and Jäch, 2011 i c g
 Hydraena profunda Perkins, 2014 i c g
 Hydraena prokini Jäch and Díaz, 2006 i c g
 Hydraena propria Perkins, 2011 i c g
 Hydraena prusensis Jäch, 1992 i c g
 Hydraena pseudocirrata Skale and Jäch in Jäch and Skale, 2009 i c g
 Hydraena pseudopalawanensis Freitag and Jäch, 2007 i c g
 Hydraena pseudoriparia Orchymont, 1945 i c g
 Hydraena puetzi Jäch, 1994 i c g
 Hydraena pugillista Perkins, 2007 i c g
 Hydraena pulchella Germar, 1824 i c g
 Hydraena pulsatrix Perkins, 1980 i c g
 Hydraena punctata LeConte, 1855 i c g
 Hydraena puncticollis Sharp, 1882 i c g
 Hydraena punctilata Perkins, 2011 i c g
 Hydraena putearius Jäch and Díaz, 2000 i c g
 Hydraena pygmaea Waterhouse, 1833 i c g
 Hydraena quadrata (Janssens, 1980) i c g
 Hydraena quadricollis Wollaston, 1864 i c g
 Hydraena quadricurvipes Perkins, 1980 i c g
 Hydraena quadriplumipes Perkins, 2011 i c g
 Hydraena quechua Perkins, 1980 i c g
 Hydraena queenslandica Perkins, 2007 i c g
 Hydraena quetiae Castro, 2000 i c g
 Hydraena quilisi Lagar, Fresneda and Fernando, 1987 i c g
 Hydraena quintana Perkins, 2011 i c g
 Hydraena ramuensis Perkins, 2011 i c g
 Hydraena ramuquintana Perez, 2011 i c g
 Hydraena receptiva Perkins, 2011 i c g
 Hydraena reflectiva Perkins, 2014 i c g
 Hydraena regimbarti Zaitzev, 1908 i c g
 Hydraena remulipes Perkins, 2011 i c g
 Hydraena reticulata Zwick, 1977 i c g
 Hydraena reticuloides Perkins, 2007 i c g
 Hydraena reticulositis Perkins, 2007 i c g
 Hydraena revelovela Perkins, 2007 i c g
 Hydraena reverberata Perkins, 2011 i c g
 Hydraena reyi Kuwert, 1888 i c g
 Hydraena rhinoceros (Janssens, 1972) i c g
 Hydraena rhodia Jäch, 1985 i c g
 Hydraena riberai Jäch, Aguilera and Hernando, 1998 i c g
 Hydraena richardimbi Jäch, 1992 i c g
 Hydraena rigua Orchymont, 1931 i c g
 Hydraena ripaeaureae (Janssens, 1972) i c g
 Hydraena riparia Kugelann, 1794 i c g
 Hydraena rivularis Guillebeau, 1896 i c g
 Hydraena robusta Zwick, 1977 i c g
 Hydraena rosannae Audisio, Trizzino and De Biase in Audisio, Trizzino, De Biase, Mancini and Antonini, 2009 i c g
 Hydraena rudallensis Blackburn, 1896 i c g
 Hydraena rufipennis Boscá Berga, 1932 i c g
 Hydraena rufipes Curtis, 1830 i c g
 Hydraena rugosa Mulsant, 1844 i c g
 Hydraena ruinosa Zwick, 1977 i c g
 Hydraena rukiyeae Kasapoglu, Jäch and Skale, 2010 i c g
 Hydraena sabella Perkins, 1980 i c g
 Hydraena saga Orchymont, 1930 i c g
 Hydraena sagatai Perkins, 2011 i c g
 Hydraena sahlbergi Orchymont, 1923 i c g
 Hydraena saluta Perkins, 2011 i c g
 Hydraena samia Jäch, 1986 i c g
 Hydraena samnitica Knisch, 1924 i c g
 Hydraena sanagergelyae Brojer and Jäch, 2011 i c g
 Hydraena sanfilippoi (Audisio and De Biase, 1995) i c g
 Hydraena sappho Janssens, 1965 i c g
 Hydraena sardoa Binaghi, 1961 i c g
 Hydraena satoi Jäch and Díaz, 1999 i c g
 Hydraena sautakei Jäch and Díaz, 1999 i c g
 Hydraena sauteri Orchymont, 1913 i c g
 Hydraena scabra Orchymont, 1925 i c g
 Hydraena scabrosa Orchymont, 1931 i c g
 Hydraena schawalleri Skale and Jäch in Jäch and Skale, 2009 i c g
 Hydraena schilfii Jäch, 1988 i c g
 Hydraena schillhammeri Jäch, 1988 i c g
 Hydraena schmidi Jäch and Díaz, 2001 i c g
 Hydraena schoedli Jäch, 1992 i c g
 Hydraena schoenmanni Jäch, 1988 i c g
 Hydraena schubertorum Jäch and Díaz, 2001 i c g
 Hydraena schuelkei Jäch, 1992 i c g
 Hydraena schuleri Ganglbauer, 1901 i c g
 Hydraena scintilla Perkins, 1980 i c g
 Hydraena scintillabella Perkins, 1980 i c g
 Hydraena scintillamima Perkins, 2011 i c g
 Hydraena scintillapicta Perkins, 2011 i c g
 Hydraena scintillarca Perkins, 2011 i c g
 Hydraena scintillutea Perkins, 1980 i c g
 Hydraena scitula Orchymont, 1943 i c g
 Hydraena scolops Perkins, 1980 i c g
 Hydraena scopula Perkins, 1980 i c g
 Hydraena scythica Janssens, 1974 i c g
 Hydraena sebastiani Perkins, 2014 i c g
 Hydraena sepikramuensis Perkins, 2011 i c g
 Hydraena septemlacuum Jäch, 1992 i c g
 Hydraena serpentina Jäch, 1988 i c g
 Hydraena serricollis Wollaston, 1864 i c g
 Hydraena servilia Orchymont, 1936 i c g
 Hydraena sexarcuata Perkins, 2011 i c g
 Hydraena sexsuprema Perkins, 2011 i c g
 Hydraena sharmai Skale and Jäch in Jäch and Skale, 2009 i c g
 Hydraena sharpi Rey, 1886 i c g
 Hydraena shorti Perkins, 2011 i c g
 Hydraena sicula Kiesenwetter, 1849 i c g
 Hydraena sidon Jäch, Díaz and Dia in Jäch, Dia and Díaz, 2006 i c g
 Hydraena sierra Perkins, 1980 i c g
 Hydraena similis Orchymont, 1930 i c g
 Hydraena simonidea Orchymont, 1931 i c g
 Hydraena simplicicollis Blackburn, 1896 i c g
 Hydraena simplipes Zwick, 1977 i c g
 Hydraena singaporensis Jäch, Díaz and Skale, 2013 i c g
 Hydraena sinope Jäch, 1992 i c g
 Hydraena smyrnensis Sahlberg, 1908 i c g
 Hydraena socius Jäch and Díaz, 1999 i c g
 Hydraena solarii Pretner, 1930 i c g
 Hydraena solodovnikovi Jäch and Díaz, 2006 i c g
 Hydraena sordida Sharp, 1882 i c g
 Hydraena spangleri Perkins, 1980 i c g
 Hydraena spatula Perkins, 2011 i c g
 Hydraena speciosa Orchymont, 1944 i c g
 Hydraena spinipes Baudi, 1882 i c g
 Hydraena spinissima Perkins, 2007 i c g
 Hydraena spinobesa Perkins, 2011 i c g
 Hydraena splecoma Perkins, 1980 i c g
 Hydraena squalida Orchymont, 1932 i c g
 Hydraena stefani Jäch and Díaz, 2005 i c g
 Hydraena steineri Perkins, 2011 i c g
 Hydraena stellula Perkins, 2011 i c g
 Hydraena storeyi Perkins, 2007 i c g
 Hydraena striolata Perkins, 2011 i c g
 Hydraena stussineri Kuwert, 1888 i c g
 Hydraena subacuminata Rey, 1884 i c g
 Hydraena subgrandis Jäch, 1988 i c g
 Hydraena subimpressa Rey, 1885 i c g
 Hydraena subina Orchymont, 1944 i c g
 Hydraena subinflata Orchymont, 1944 i c g
 Hydraena subinoides Orchymont, 1944 i c g
 Hydraena subintegra Ganglbauer, 1901 i c g
 Hydraena subinura Orchymont, 1944 i c g
 Hydraena subirregularis Pic, 1918 i c g
 Hydraena subjuncta Orchymont, 1930 i c g
 Hydraena sublamina Orchymont, 1945 i c g
 Hydraena sublapsa Orchymont, 1945 i c g
 Hydraena subsequens Rey, 1886 i c g
 Hydraena supersexa Perkins, 2011 i c g
 Hydraena supina Perkins, 2011 i c g
 Hydraena szechuanensis Pu, 1951 i c g
 Hydraena takin Skale and Jäch in Jäch and Skale, 2009 i c g
 Hydraena takutu Perkins, 2011 i c g
 Hydraena tarsotricha Perkins, 2011 i c g
 Hydraena tarvisina (Ferro, 1992) i c g
 Hydraena tatii Sáinz-Cantero and Alba-Tercedor, 1989 i c g
 Hydraena tauricola Jäch, 1988 i c g
 Hydraena taxila Janssens, 1962 i c g
 Hydraena tekmanensis Jäch, Skale and Kasapoglu, 2011 i c g
 Hydraena tenjikuana Satô, 1979 i c g
 Hydraena tenuis (Janssens, 1980) i c g
 Hydraena tenuisella Perkins, 2007 i c g
 Hydraena tenuisoror Perkins, 2007 i c g
 Hydraena terebrans Jäch, 1992 i c g
 Hydraena terralta Perkins, 1980 i c g
 Hydraena testacea Curtis, 1830 i c g
 Hydraena tetana Perkins, 2011 i c g
 Hydraena textila Perkins, 2007 i c g
 Hydraena thienemanni Orchymont, 1932 i c g
 Hydraena thola Perkins, 2011 i c g
 Hydraena tholasoris Perkins, 2011 i c g
 Hydraena thumbelina Perkins, 2011 i c g
 Hydraena thumbelipes Perkins, 2011 i c g
 Hydraena thyene Balfour-Browne, 1958 i c g
 Hydraena tiara Perkins, 2014 i c g
 Hydraena tibiopaca Perkins, 2011 i c g
 Hydraena tobogan Perkins, 2011 i c g
 Hydraena torosopala Perkins, 2011 i c g
 Hydraena torricellica Perkins, 2011 i c g
 Hydraena transvallis Perkins, 2011 i c g
 Hydraena trapezoidalis Zwick, 1977 i c g
 Hydraena tricantha Zwick, 1977 i c g
 Hydraena trichotarsa Perkins, 2011 i c g
 Hydraena tricosipes Perkins, 2011 i c g
 Hydraena tridigita Perkins, 2011 i c g
 Hydraena tridisca Perkins, 2007 i c g
 Hydraena triloba Perkins, 2007 i c g
 Hydraena trinidensis Perkins, 1980 i c g
 Hydraena triparamera Jäch, 1982 i c g
 Hydraena tritropis Perkins, 2011 i c g
 Hydraena tritutela Perkins, 2011 i c g
 Hydraena truncata Rey, 1885 i c g
 Hydraena tsushimaensis Jäch and Díaz, 2012 i c g
 Hydraena tubuliphallis Jäch, 1982 i c g
 Hydraena tucumanica Perkins, 1980 i c g
 Hydraena tuolumne Perkins, 1980 i c g
 Hydraena turcica Janssens, 1965 i c g
 Hydraena turrialba Perkins, 1980 i c g
 Hydraena tyrrhena Binaghi, 1961 i c g
 Hydraena ulna Perkins, 2011 i c g
 Hydraena umbolenta Perkins, 2011 i c g
 Hydraena unca Valladares, 1989 i c g
 Hydraena undevigintioctogintasisyphos Jäch and Díaz, 2005 i c g
 Hydraena undulata Jäch and Díaz, 1998 i c g
 Hydraena uniforma Perkins, 2014 i c g
 Hydraena unita Perkins, 2011 i c g
 Hydraena uzbekistanica Jäch, 1994 i c g
 Hydraena vadosa Perkins, 2014 i c g
 Hydraena valentini Jäch and Díaz, 2012 i c g
 Hydraena vandykei Orchymont, 1923 i c g
 Hydraena variopaca Perkins, 2011 i c g
 Hydraena vedrasi Orchymont, 1931 i c g
 Hydraena vela Perkins, 1980 i c g
 Hydraena velvetina Perkins, 2011 i c g
 Hydraena venezuela Perkins, 2011 i c g
 Hydraena verberans Jäch and Díaz, 2006 i c g
 Hydraena verstraeteni Ferro, 1984 i c g
 Hydraena victoriae Jäch and Díaz, 1999 i c g
 Hydraena vietnamensis (Janssens, 1972) i c g
 Hydraena virginalis Janssens, 1963 i c g
 Hydraena vladimiri Jäch & Díaz, 2016
 Hydraena vodozi Sainte-Claire Deville, 1908 i c g
 Hydraena vulgaris Jäch and Díaz, 2000 i c g
 Hydraena waldheimi Jäch, 1987 i c g
 Hydraena wangi Jäch and Díaz, 1998 i c g
 Hydraena wangmiaoi Jäch and Díaz, 2005 i c g
 Hydraena watanabei Jäch and Satô, 1988 i c g
 Hydraena wattsi Perkins, 2007 i c g
 Hydraena weigeli Skale and Jäch in Jäch and Skale, 2009 i c g
 Hydraena weiri Perkins, 2007 i c g
 Hydraena wencke Skale and Jäch in Jäch and Skale, 2009 i c g
 Hydraena wewalkai Jäch, 1988 i c g
 Hydraena williamsensis Deane, 1931 i c g
 Hydraena wittmeri Satô, 1979 i c g
 Hydraena wolfi Skale and Jäch in Jäch and Skale, 2009 i c g
 Hydraena wrasei Jäch, 1992 i c g
 Hydraena xingu Perkins, 2011 i c g
 Hydraena yangae Jäch, Díaz and Skale, 2013 i c g
 Hydraena yonaguniensis Jäch and Díaz, 2003 i c g
 Hydraena yosemitensis Perkins, 1980 i c g
 Hydraena yoshitomii Jäch and Díaz, 1999 i c g
 Hydraena youngi Perkins, 1980 i c g
 Hydraena ypsilon Zwick, 1977 i c g
 Hydraena yunnanensis Pu, 1942 i c g
 Hydraena zapatina Perkins, 1980 i c g
 Hydraena zelandica Ordish, 1984 i c g
 Hydraena zetteli Freitag and Jäch, 2007 i c g
 Hydraena zezerensis Díaz Pazos and Bilton, 1995 i c g
 Hydraena zimbabwensis Perkins, 2014 i c g
 Hydraena zwicki Perkins, 2007 i c g

Базы данных: i = ITIS, c = Catalogue of Life, g = GBIF, b = Bugguide.net</small>
</div>

Дополнение (2017) 
Источник (расположены в подродовом порядке):

 Hydraena parvipalpis
 Hydraena fortipes
 Hydraena genuvela
 Hydraena serripennis
 Hydraena rubridentata
 Hydraena breviceps
 Hydraena bisinuloba
 Hydraena bispica
 Hydraena quatriloba
 Hydraena bergsteni
 Hydraena furcula
 Hydraena oscillata 
 Hydraena acicula
 Hydraena antsahabe
 Hydraena lubrica
 Hydraena casacolumna
 Hydraena goldschmidti
 Hydraena amplexa
 Hydraena simplicata
 Hydraena multiarcuata
 Hydraena ranomafana
 Hydraena mahavavona
 Hydraena tibiodentipes
 Hydraena bisinuata
 Hydraena contracolorata
 Hydraena amplipunctata
 Hydraena parvispinosa
 Hydraena triaequalis
 Hydraena rubrifurcata
 Hydraena inseriata
 Hydraena compacta
 Hydraena upsilonica
 Hydraena tripartita
 Hydraena levifurcata
 Hydraena jubata
 Hydraena sculponea
 Hydraena pentarubra
 Hydraena epipleurata
 Hydraena marojejy
 Hydraena gereckei
 Hydraena manjakatompo
 Hydraena ravoandrina
 Hydraena ambohitantely
 Hydraena dilutipoides
 Hydraena pilotumida
 Hydraena pilobova
 Hydraena divisa
 Hydraena longiloba
 Hydraena renalisa
 Hydraena sinuatipes
 Hydraena andranomena
 Hydraena torquata
 Hydraena contorta
 Hydraena clavulata
 Hydraena orchisa
 Hydraena ranarilalatianai
 Hydraena bucollis
 Hydraena nanula
 Hydraena fulgidicollis
 Hydraena arta
 Hydraena randriamihajai
 Hydraena elementaria

Дополнение (2022) 
Источник:

 Hydraena cameroconcava
 Hydraena camerocontrasta
 Hydraena camerocorona
 Hydraena camerojocula
 Hydraena cameroovala
 Hydraena camerosicula
 Hydraena cameroclandestina
 Hydraena camerocomplexa
 Hydraena camerocrebrata
 Hydraena camerocubita
 Hydraena camerocurvata
 Hydraena camerofoveata
 Hydraena cameropetila
 Hydraena cameroancylis
 Hydraena camerocompacta
 Hydraena camerocompressa
 Hydraena cameroconfinis
 Hydraena camerolatula
 Hydraena cameropalmula
 Hydraena millenaria
 Hydraena camerocarinata
 Hydraena camerosemicordata
 Hydraena cameroarida
 Hydraena camerobuloba
 Hydraena camerocameola
 Hydraena camerocontinua
 Hydraena cameroconvexa
 Hydraena camerocordata
 Hydraena camerodidacta
 Hydraena camerodigita
 Hydraena cameroflagellata
 Hydraena cameroradiata
 Hydraena camerosetosa

Примечания

Литература

Ссылки 
 Biolib.cz: genus Hydraena Kugelann, 1794. biolib.cz

Водобродки
Роды жесткокрылых